Мотылькы — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Мотылькы (приток Воярмолылькы)
 Мотылькы (приток Канылькы)
 Мотылькы (верхний приток Таза)
 Мотылькы (нижний приток Таза)
 Мотылькы (река, впадает в Чёртово озеро)
 Мотылькы (приток Часельки)